Sakova oder Saková ist der Familienname folgender Personen:

 Aija Sakova (* 1980), estnische Literaturwissenschaftlerin, Germanistin, Literaturkritikerin und Autorin
 Martina Saková (* 1976), slowakische Filmregisseurin und -produzentin